Municipio de Farmington puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Farmington (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Washington.
 Municipio de Farmington (Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Davie.
 Municipio de Farmington (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Walsh.
 Municipio de Farmington (condado de Day, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Day.
 Municipio de Farmington (condado de Grant, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Grant.
 Municipio de Farmington (condado de Lake, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Lake.
 Municipio de Farmington (Illinois), un municipio ubicado en el condado de Fulton.
 Municipio de Farmington (condado de Cedar, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Cedar.
 Municipio de Farmington (condado de Van Buren, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Van Buren.
 Municipio de Farmington (condado de Republic, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Republic.
 Municipio de Farmington (condado de Stafford, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Stafford.
 Municipio de Farmington (condado de Washington, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Washington.
 Municipio de Farmington (Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Olmsted.
 Municipio de Farmington (Ohio), un municipio ubicado en el condado de Trumbull.
 Municipio de Farmington (condado de Clarion, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Clarion.
 Municipio de Farmington (condado de Warren, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Warren.
 Municipio de Farmington (condado de Tioga, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Tioga.